Оберемко — українське прізвище.

 Оберемко Андрій Олександрович ( 1984) — український футболіст
 Оберемко Валентин Іванович ( 1926  1980) — радянський дипломат
 Оберемко Максим Володимирович ( 1978) — український віндсерфінгист

українські прізвища